SSR steht für:
 Schweizerischer Seniorenrat
 Stadtschulrat für Wien
 Strahlenschutzregister
 Chevrolet SSR, ein Pickup-Cabrio aus den 2000er Jahren
 Secondary Surveillance Radar, siehe Sekundärradar
 Security Sector Reform, siehe Sicherheitssektorreform
 Seeschiffsregister, siehe Schiffsregister
 Server-Side Rendering
 Ship Submersible Radar, siehe Radarvorpostenunterseeboot
 Simple Sequence Repeats, siehe Mikrosatellit (Genetik)
 Solid State Relais, die englische Bezeichnung für Relais#Halbleiterrelais 
 Sozialistische Sowjetrepublik, eine Unionsrepublik innerhalb der Sowjetunion
 Select Sheller Run (Qualitätsmerkmal der Mandel)
 Société suisse de radiodiffusion et télévision u. a., die französische, italienische und rätoromanische Abkürzung der SRG SSR idée suisse
 Self Supporting Runflat – die Bezeichnung für Notlaufeigenschaften von Autoreifen der Firma  Continental AG
 Server Side Rendering, bei dem Inhalte auf dem Server generiert und als (hauptsächlich) statische Inhalte ausgeliefert werden
 Small Screen Rendering, eine für kleine Displays optimierte Darstellungsart
 Sveriges standardiseringsråd, Zentralorgan der schwedischen Normungsorganisationen
 Stadtschülerrat, die Schülervertretung der einzelnen Städte bzw. Kreise
 Sum of Squared Residuals (Residuenquadratsumme), oder sum of squares due to regression (Regressionsquadratsumme)
 Service Station Retailing – Tankstellen-Management Modul des SAP Produktes SAP for Oil & Gas
 Sustained Silent Reading, eine Unterrichtsmethode der Leseförderung

ssr steht für:
 Langue des signes Suisse romande (ISO-639-3-Code), französischschweizer Gebärdensprache

Abkürzung